«Большой и маленький Вон Тхиньпа» () — гонконгский чёрно-белый фильм с боевыми искусствами режиссёра Лун Тхоу, вышедший в 1962 году. В фильме снялись дети из пекинской оперной школы, ученики : Юнь Фу (Лэй Куква), Юнь Лун (Саммо Хун), Юнь Тхин (Нг Минчхой), Юнь Тхай, , Юнь Лау (Джеки Чан) и Юнь Мань (Ман Юньмань). Для Джеки Чана и Саммо Хуна этот фильм является дебютом в кино. Несколько десятилетий картина считалась утраченной, пока не была загружена на YouTube 3 февраля 2016 года.

Сюжет 
Уважаемый мастер Вон Самтхай устраивает банкет для воинов с четырёх морей. Приглашение получает и глава крепости «Чёрный Ветер» Кам Чхин, который хочет выдать замуж свою дочь Лотос за сына Самтхая Тхиньпа. Но Тхиньпа не желает этой свадьбы и видит своё будущее с Чён Куайлань. Огорчённый Чхинь и его дочь крадут нефритовую печать, которая принадлежит королю Магической Силы. В краже обвиняют Тхиньпа. Ему не удаётся найти печать и его отца сажают за решётку. Чён Куайлань попадает в ловушку в крепости Чёрный Ветер во время ночного поиска вместе с Тхиньпа печати, но внезапное появление Семи маленьких негодяев спасает её от плена. Благодаря этому её поиски продолжаются и приводят к пещере Дракона с ядовитым питоном, где находится печать. Тем не менее Тхиньпа находится под арестом у лорда. Куайлань и Семь негодяев вынуждают виновников сдаться — это является частью спасательной миссии Тхиньпа в резиденции лорда, чтобы раз и навсегда уладить эту проблему.

В ролях

См. также 
 Фильмография Джеки Чана

Примечания

Ссылки 
   
 «Большой и маленький Вонг Тин Бар» на сайте Hong Kong Movie Database
 «Большой и маленький Вонг Тин Бар» на сайте Hong Kong Cinemagic

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Чёрно-белые фильмы Гонконга
Приключенческие фильмы Гонконга
Фильмы Гонконга 1962 года
Чёрно-белые фильмы 1960-х годов
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы о боевых искусствах
Найденные фильмы